MGP bezeichnet:

 Mathematics Genealogy Project, akademischer Stammbaum von Mathematikern
 Melodi Grand Prix, norwegische Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest
 Métropole du Grand Paris, ein Gemeindeverband in der französischen Region Île-de-France
 Mercedes-Benz Grand Prix, das Formel-1-Team der Daimler AG
 Maharashtrawadi Gomantak Party, eine politische Partei in Indien (Goa)
 M.G.P., ehemaliger französischer Automobilhersteller
 MGP Restorations, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bahnhof Garmisch-Partenkirchen nach DS 100

MGP